Шёнгерр — фамилия. Известные носители: